Deux caps homonymes existent en Corse, situés tous deux en Corse-du-Sud :

 Capo di Feno ou Capu di Fenu est un cap situé à l'ouest de Bonifacio entre l’anse de Paragan Cala di Paragan au sud et la plage de la Tonnara Tunara au nord.
 Capo di Feno ou Capu di Fenu est un cap situé à l'ouest d'Ajaccio entre la pointe de la Parata au sud et le golfe de Lava au nord.